Budki ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Budki (Kowale Oleckie) (Buttken, Kreis Oletzko, 1933–45 Kreis Treuburg, Ostpreußen)
 Budki (Rychliki) (Bodeck, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Budki (Grabow)
 Budki (Poddębice)
 Budki (Witonia)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Budki (Krzywda)
 Budki (Michów)
 Budki (Trzydnik Duży)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Budki (Chlewiska)
 Budki (Chorzele)
 Budki (Żelechów)
 in der Woiwodschaft Pommern: 
 Budki (Główczyce) (Bottke, Kreis Stolp, Pommern)

Siehe auch:
 Budki Kozerkowskie, Budki Łochowskie, Budki Petrykowskie, Budki Piaseckie, Budki Stare, Budki Suserskie
 Budki-Rososz
 Budkikierz